Parodon är ett släkte av fiskar. Parodon ingår i familjen Parodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Parodon